Haug är ett efternamn, som  burits av bland andra:

 Émile Haug
 
 
 Norbert Haug
 Otto Haug
 Thorleif Haug
 Wolfgang Fritz Haug

Se även 
 Hauge
 Haugen
 Hauger
 Haugland
 Hugh
 Huch, Hauch
 Hauk (Hauck)
 Hauke (Haucke)

Tyska efternamn
Norska efternamn